Las siglas TTL se pueden referir a cualquiera de los siguientes conceptos:

 el tiempo de vida (informática) (time to live), cuando se habla de Protocolo IP;
 la tecnología TTL (transistor-transistor logic), una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales o computadores.
 through the lens (a través de la lente), una técnica de medición fotográfica; o
 TTL (Time to Love), sencillo de T-ara.